Лі На була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Янь Цзи.

Янь потім виграла титул, перемігши у фіналі Нурію Льягостеру Вівес, яка знялась через травму за рахунку 6-4, 4-0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 http://www.itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.aspx?tournamentid=1100012718&event= 

2005
Тур WTA 2005